Esses são os resultados do Campeonato Sul-Americano Sub-23 de Atletismo de 2018 que ocorreram de 29 a 30 de setembro de 2018 na Pista de Atletismo Jefferson Pérez, em Cuenca, no Equador. Contou com a presença de 233 atletas de 11 nacionalidades distribuídos em 44 provas.

Resultado masculino

100 metros 

Bateria – 29 de setembroVento:Bateria 1: +0.3 m/s, Bateria 2: +0.6 m/s

Final – 29 de setembroVento:+0.3 m/s

200 metros 

Bateria – 30 de setembroVento:Bateria 1: +1.1 m/s, Bateria 2: 0.0 m/s

Final – 30 de setembroVento:-1.9 m/s

400 metros 

29 de setembro

800 metros 

30 de setembro

1.500 metros 

29 de setembro

5.000 metros 

30 de setembro

10.000 metros 

29 de setembro

110 metros barreiras 

29 de setembroVento: +1.2 m/s

400 metros barreiras 

30 de setembro

3.000 metros com obstáculos 

30 de setembro

Revezamento 4x100 m 

29 de setembro

Revezamento 4x400 m 

30 de setembro

20 km marcha atlética 

29 de setembro

Salto em altura 

29 de setembro

Salto com vara 

30 de setembro

Salto em comprimento 

29 de setembro

Salto triplo 

30 de setembro

Arremesso de peso 

29 de setembro

Lançamento de disco 

30 de setembro

Lançamento de martelo 

29 de setembro

Lançamento de dardo 

30 de setembro

Decatlo 

29–30 de setembro

Resultado feminino

100 metros 

Bateria – 29 de setemnbroVento:Bateria 1: +0.6 m/s, Bateria 2: -0.2 m/s

Final – 29 de setembroVento:+1.0 m/s

200 metros 

Bateria – 30 de setembroVento:Bateria 1: +0.5 m/s, Bateria 2: +1.6 m/s

Final – 30 de setembroVento:-0.1 m/s

400 metros 

29 de setembro

800 metros 

30 de setembro

1.500 metros 

29 de setembro

5.000 metros 

30 de setembro

10.000 metros 

29 de setembro

100 metros barreiras 

29 de setembroVento: -1.4 m/s

400 metros barreiras 

30 de setembro

3.000 metros com obstáculos 

30 de setembro

Revezamento 4x100 m 

29 de setembro

Revezamento 4x400 m 

30 de setembro

20 km marcha atlética 

29 de setembro

Salto em altura 

30 de setembro

Salto com vara 

29 de setembro

Salto em comprimento 

30 de setembro

Salto triplo 

29 de setembro

Arremesso de peso 

30 de setembro

Lançamento de disco 

29 de setembro

Lançamento de martelo 

30 de setembro

Lançamento de dardo 

29 de setembro

Heptatlo 

29–30 de setembro

Ligações externas 

 Página oficial da CONSUDATLE

Resultados